Toribiong ist der Familienname folgender Personen:

 Johnson Toribiong (* 1946), palauischer Politiker, Präsident von Palau
 Marina Toribiong (* 1994), palauische Kanutin